

Géographie 

 L’Aume est un affluent de la Charente, en France.

Sigle 

Le sigle AUME peut désigner :
 L’Association pour l'union monétaire de l'Europe.
 L’Association unifiée des militaires espagnols (Asociación Unificada de Militares Españoles).